Юрчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Юрчук Валерій Володимирович — український футболіст, воротар запорізького «Металурга».
 Юрчук Василь Ісакович — український історик з Вінниччини.
 Юрчук Віра — українська малярка зі Львова.
 Юрчук Лідія Андронівна — український мовознавець, кандидат філолологічних наук.
 Юрчук Олександр Петрович (1974—1998) — радянський та український футболіст, захисник та півзахисник.
 Юрчук Омелян Михайлович — український архітектор.
 Митрофан (Юрчук) — архієрей УПЦ МП.
Українські прізвища